Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2020 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 septembre au . 

Á 19 ans, Iga Świątek s'impose en finale face à Sofia Kenin (6-4, 6-1). Elle ne perd aucun set durant le tournoi et devient la première joueuse de tennis polonaise à gagner un tournoi du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
En raison de la pandémie de Covid-19, le calendrier du circuit WTA a été chamboulé. Le tournoi de Roland-Garros se joue fin septembre et la saison sur terre battue a été fortement raccourcie.

Forfaits 
On note les forfaits des Australiennes Ashleigh Barty (1 mondiale et tenante du titre) et Samantha Stosur, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Suissesse Belinda Bencic, des Chinoises Peng Shuai, Wang Xiyu, Wang Yafan, Zheng Saisai, Zhu Lin, de l'Espagnole Carla Suárez Navarro, de la Japonaise Naomi Osaka et de la Russe Anastasia Potapova.

Pendant le tournoi 
La finaliste sortante Markéta Vondroušová est éliminée dès le premier tour par la Polonaise Iga Świątek, future tenante du titre, qui élimine également la tête de série numéro 1, Simona Halep.

La qualifiée argentine Nadia Podoroska,  mondiale, bat en quarts de finale la tête de série 4 Elina Svitolina. Elle devient la première joueuse qualifiée à atteindre les demi-finales à Roland-Garros.

Lauréate 
Iga Świątek remporte le premier titre de sa carrière en simple en s'imposant en finale contre Sofia Kenin. Elle remporte le tournoi en n'ayant perdu aucun set et devient la première joueuse polonaise à remporter un tournoi du Grand Chelem.

Primes et points

Parcours 

Note : en raison de la pause du circuit WTA causée par la pandémie de Covid-19, les joueuses ne perdent pas de points en cas de moins bon résultat qu'en 2019.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Tournoi de qualification du simple dames des Internationaux de France 2020

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2020
France Simple dames
Internationaux de France de tennis 2020